Die A-Gruppe der 55. Eishockey-Weltmeisterschaften und 66. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 19. April bis 4. Mai 1991 in den finnischen Städten Turku, Helsinki und Tampere statt.

Beim Austragungsmodus gab es in diesem Jahr insofern eine Veränderung, als aufgrund mangelnden Interesses keine D-WM ausgetragen wurde; daher spielte die C-Gruppe erneut mit 9 Mannschaften. Zudem hatte man bei der IIHF beschlossen, die A-Gruppe auf 12 Mannschaften aufzustocken, so dass es in diesem Jahr sowohl in der A- als auch in der B-Gruppe keine Absteiger gab, dafür aber jeweils vier Aufsteiger. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 25 Mannschaften an den Weltmeisterschaften teil.

Im Zusammenhang mit der Modus-Änderung in der A-Gruppe wurde von der IIHF zudem beschlossen, in Zukunft keinen Europameister mehr zu küren. Damit endete nach 81 Jahren die Geschichte der Eishockey-Europameisterschaft. Letzter Europameister wurde die UdSSR. Es war ihr 27. EM-Titel.

Die großen politischen Veränderungen in Osteuropa machten sich zum ersten Mal bemerkbar: Aufgrund der deutschen Wiedervereinigung gab es kein DDR-Team mehr, wodurch zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg eine gesamtdeutsche Mannschaft bei den Eishockey-Weltmeisterschaften antrat.

Der Verlauf der A-WM erinnerte wieder an die Eishockey-Weltmeisterschaften 1985 und 1987. Nach souverän gespielter Vorrunde verspielte die UdSSR-Mannschaft in der Finalrunde den Weltmeistertitel; Schweden wurde zum fünften Mal Titelträger. Besonders enttäuschend war in diesem Jahr das Abschneiden der Tschechoslowakei, die mit ihrem sechsten Platz die schlechteste Nachkriegsplatzierung bei einer WM erreichte.

A-Weltmeisterschaft 
Das Turnier der A-Gruppe fand in den finnischen Städten Turku, Helsinki und Tampere statt.

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 5–8 
(Punkte aus der Vorrunde wurden mit übernommen)

Abschlusstabelle

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(ohne Punkte aus der Vorrunde)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der A-WM

Auf- und Abstieg

Meistermannschaften

Abschlusstabelle der EM

B-Weltmeisterschaft 
Das B-Turnier fand in Ljubljana, Bled und Jesenice, Jugoslawien, statt.

Spiele

Abschlusstabelle

C-Weltmeisterschaft 
Dieser Wettbewerb fand in Kopenhagen-Bröndby, Dänemark, statt.

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1991

1991
Europameisterschaft, 1991
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1991
Weltmeisterschaft 1991
Weltmeisterschaft 1991
Eishockeywettbewerb in Turku
Eishockeywettbewerb in Helsinki
Eishockeywettbewerb in Tampere
Sportveranstaltung in Jugoslawien
Eishockeywettbewerb in Ljubljana
Eishockeywettbewerb in Bled
Eishockeywettbewerb in Jesenice
Sportveranstaltung in Kopenhagen